Francisca de Lorena (Nantes, noviembre de 1592 – París, 8 de septiembre de 1669) fue una princesa de Lorena y nuera de Enrique IV de Francia. Conocida también como Françoise de Mercœur, pertenecíó a la familia Mercœur, una rama cadete de los Duques de Lorena. Fue sobrina de Luisa de Lorena, esposa del anterior Rey Enrique III. Françoise fue heredera de su padre y, como tal, fue la Duquesa de Mercœur y Penthièvre suo jure.

Biografía 

Françoise fue la menor de dos hijos. Había nacido en noviembre de 1592; su único hermano, Louis Philippe, había muerto en 1590 cuando contaba un año de edad, convirtiéndola en la única heredera de una gran fortuna. Durante el reinado de Enrique III, su padre había encabezado la Liga Católica, en Bretaña, y se hizo proclamar protector de la Iglesia Católica en la provincia en 1588. Invocando los derechos hereditarios de su esposa, que descendía de los Duques de Bretaña, trató de independizar la provincia, y organizó un gobierno en Nantes, llamando a su hijo "príncipe y duque de Bretaña".

Con la ayuda de los españoles derrotó a Enrique de Borbón, Duque de Montpensier, a quien Enrique IV de Francia había enviado contra él, en Craon en 1592. El rey marchó contra Meroeur en persona. Como parte de su paz, se redactó un contrato de matrimonio en 1596 por el cual su hija, se casaría con el hijo legitimado de Enrique.

Franceses y españoles firmaron entonces la Paz de Vervins el 2 de mayo de 1598, cuando Francisca tenía 6 años; parte del tratado estipulaba que la joven Francisca sería comprometida con el hijo ilegítimo de Enrique IV, César de Vendôme. Vendôme era el mayor de los hijos habidos por el Rey y su amante Gabrielle d'Estrées.  

La boda tuvo lugar en el palacio de Fontainebleau, el 16 de julio de 1609. La novia tenía 16 años y el novío 15. La pareja tuvo tres hijos y fueron los abuelos paternos de le Grand Vendôme. Debido a su contrato de matrimonio, César adquirió el derecho de administrar sus tierras. Su marido murió en desgracia en 1665, tras haber estado implicado en la Fronda y de haber sido acusado de intentar envenenar al Cardenal Richelieu. Ese mismo año se trasladó a Saboya junto a su nieta Marie Juana de Saboya, casada con Carlos Manuel II, duque de Saboya, el 20 de mayo de 1665. Los ducados de Mercœur y Penthièvre fueron heredados por su hijo mayor. 

Francisca también fue propietaria de otros feudos como el principado de Martigues, el ducado de Étampes y la seigneurie de Ancenis. Murió en 1669 a los 77 años de edad en París, donde fue enterrada.

Descendencia 
 Luis de Borbón, duque de Vendôme (1612-1669) se casó con Laura Mancini y tuvo descendencia.
 Isabel de Borbón, Mademoiselle de Vendôme (1614-1664) esposa de Carlos Amadeo de Saboya, duque de Nemours, con descendencia.
 Francisco de Borbón, duque de Beaufort (1616-1669) murió soltero.

Ascendencia

Referencias}

Enlaces externos 

Nobles francesas del siglo XVI
Nobles francesas del siglo XVII
Consortes de miembros de la casa de Borbón de Francia
Fallecidos en 1669
Nacidos en 1592
Duquesas de Francia del siglo XVII
Duques de Penthièvre
Duques de Mercoeur